WHV é uma abreviatura e pode referir-se a:
Warner Home Video - companhia estadunidense distribuidora de vídeo pertencente a Warner Bros., subsidiária da WarnerMedia
Placa de identificação de veículos da cidade alemã de Wilhelmshaven

Desambiguação